Buried (film), een thriller uit 2010
Buried (televisieserie), een Britse dramaserie uit 2003